Freden i Saint-Germain kan syfta på:

 Freden i Saint-Germain (1570) under hugenottkrigen
 Freden i Saint-Germain (1679)  under skånska kriget
 Freden i Saint-Germain (1919) efter första världskriget